Sanktjohanser ist der Familienname folgender Personen:

 Hartl Sanktjohanser (* 1973), deutscher Bobfahrer
 Josef Sanktjohanser (* 1950), deutscher Manager
 Josef Sanktjohanser (Filmarchitekt)